Vaidėnai ist der litauische Name der ehemals ostpreußischen und heute zu Russland gehörenden Orte:
 Wetrowo (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Woydehnen, 1938 bis 1946 Wodehnen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen) 
 Schatrowo (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Weidehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)